Logyl kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Logylet (Ringamåla socken, Blekinge), sjö i Karlshamns kommun, 
Logylet (Åryds socken, Blekinge), sjö i Karlshamns kommun, 

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn